Albrecht von Bernstorff peut désigner :
 Albrecht von Bernstorff (1809-1873), diplomate prussien et ministre des Affaires étrangères de la Prusse, de 1861 à 1862 ;
 Albrecht von Bernstorff (1890-1945) diplomate allemand et résistant au nazisme.